Gasthof Schwarzer Bär steht für:

 Gasthof Schwarzer Bär (Altenburg), Thüringen
 Gasthof Schwarzer Bär (Güntersberge), Sachsen-Anhalt